Freeway (engelsk for motorvej) kan henvise til flere artikler:

 Freeway Holding – en dansk internetvirksomhed
 Freeway (rapper) – en amerikansk rapper
 Freeway (software) – er en WYSIWYG webeditor til Mac OS X. 
 Freeway (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2005 instrueret af Jakob Thuesen